Касымжанов, Агын Хайруллович (1931—2000) — советский и казахстанский философ.
 Касымжанов, Темирбек Жумакулович (род. 1957) — аким города Усть-Каменогорск с 25 мая 2013 года по 20 апреля 2016 года.
 Касымджанов, Рустам Машрукович (род.  1979) — узбекский шахматист, гроссмейстер